

Histoire 
 Département du Polcevera (ou de la Polcevera), subdivision administrative de la République ligurienne
 Table du Val Polcevera, table de bronze découverte en 1506 dans le Val Polcevera

Hydronymie 
 Polcevera, torrent de la ville métropolitaine de Gênes

Toponymie 
 Val Polcevera, vallée du Polcevera
 Viaduc du Polcevera, autre nom du pont Morandi à Gênes

Vin 
 , vins blancs et rouges DOC
 , vin DOC